Biber kan syfta på:

Personer
 Kompositören Heinrich Biber

Geografi

Schweiz 

 Biber (vattendrag i Schweiz), Schaffhausen, Bezirk Stein,

Tyskland 

 Biber (Möhne) – en biflod till Möhne, Nordrhein-Westfalen, 
 Biber (Donau) – en biflod till Donau, Bayern,